

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Koszowatka – część wsi Ostrzyce w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Koszowatka – część wsi Rąty w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino